Apergis ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Apergis, kanadischer Schauspieler
 Nikos Apergis († 2012), griechischer Schauspieler, Politiker und Dramatiker